Trifó d'Alexandria (gramàtic), gramàtic i poeta grec
 Trifó d'Alexandria (arquitecte), arquitecte grec.